Australian Open 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 108. udgave af Australian Open og den første grand slam-turnering i 2020. Kampene i hovedturneringen blev afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 20. januar - 2. februar 2020, mens kvalifikationen afvikledes samme sted ugen inden hovedturneringen.

Kvalifikationsturneringen startede den 14. januar 2020, og allerede på førstedagen viste det sig, at røgen fra Bushbrandene i Australien 2019-20 påvirkede luftkvaliteten i Melbourne så meget, at arrangørerne modtog kritik for at lade spillerne spille i den dårlige luft. En af de hårdest påvirkede spillere var Dalila Jakupovic, der måtte opgive sin kamp i første runde af kvalifikationen efter et kraftigt hosteanfald. Arrangørerne aflyste nogle træningspas om formiddagen på dagene med værst luftkvalitet, og udsatte starttidspunkttet for nogle af kvalifikationskampene. Luftkvaliteteten blev imidlertid bedre i løbet af kvalifikationen, og da hovedturneringen startede, var den tilbage på normalt niveau.

Dette var den første udgave af Australian Open spillet på hardcourtbaner med GreenSet-overflade, idet Tennis Australia siden sidste udgave af turneringen havde skiftet baneoverflade-leverandør. Den nye kontrakt vedrørende levering af overflader til turneringsarenaerne i Australien var blevet vundet af GreenSet Worldwide, der overtog opgaven fra California Sport Surfaces, som indtil da havde leveret lignende underlag af typen Plexicushion.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Dominic Thiem med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, og som dermed vandt Australian Open-mesterskabet i herresingle for andet år i træk, og som samtidig blev den første spiller, der vandt mesterskabet otte gange i alt. Det var Djokovic' 17. grand slam-titel i herresingle i karrieren, og det var 13. grand slam-mesterskab i herresingle i træk, der blev vundet af en af "The Big Three" (Federer, Nadal og Djokovic), dvs. samtlige mesterskabet siden Australian Open 2017.

Mesterskabet i damesingle blev vundet af Sofia Kenin, som i finalen besejrede Garbiñe Muguruza med 4-6, 6-2, 6-2, og som dermed vandt sin første grand slam-titel. Den 14.-seedede amerikaner var i sin første grand slam-finale og havde indtil da højst været i fjerde runde i en grand slam-turnering, og tidligere havde hendes bedste resultater været tre turneringssejre i kategorien WTA International på WTA Tour 2019. Den 21-årige Kenin blev den yngste amerikanske grand slam-vinder siden Serena Williams i 2002, og hun var den yngste Ausrtralian Open-mester siden Marija Sjarapova i 2008.

I Herredoubleturneringen sejrede Rajeev Ram og Joe Salisbury, som i finalen besejrede det australske wildcard-par Max Purcell and Luke Saville med 6-4, 6-2. Både Ram og Salisbury, der var seedet som nr. 11 og spillede deres femte grand slam-turnering som makkere, vandt dermed deres første grand slam-titel i herredouble, og Rajeev Ram satte en ny åben æra-rekord for det højeste antal spillede grand slam-turneringer i herredouble inden første sejr. Han vandt sin første titel i sin 58. grand slam-herredoubleturnering, og indtil da havde Martin Damm haft rekorden, idet han vandt sin første titel i den 55. spillede turnering. Rajeev Ram vandt sin anden grand slam-titel i karrieren, idet han tidligere havde vundet Australian Open-mesterskabet i mixed double 2019, og han blev den første amerikanske vinder af herredoublemesterskabet i Melbourne, der ikke hed Bryan, siden Rick Leach sikrede sig titlen i 2000. Joe Salisbury vandt sin første grand slam-titel i karrieren, og han blev den blot anden britiske vinder af titlen i den åbne æra.

Damedoubletitlen blev vundet af andenseedede Tímea Babos og Kristina Mladenovic, som i finalen vandt over det topseedede par, Hsieh Su-Wei og Barbora Strýcová, med 6-2, 6-1, og som dermed vandt Australian Open-mesterskabet i damedouble for anden gang, idet de tidligere havde vundet titlen i 2018. Det var endvidere tredje år i træk, at Babos og Mladenovic var i finalen i Melbourne, hvor de dog i 2019 måtte strække våben mod Samantha Stosur og Zhang Shuai. Det fransk-ungarske par vandt titlen uden at have tabt sæt undervejs i turneringen, og de var det første par, der udførte den bedrift, siden Virginia Ruano Pascual og Paola Suárez vandt mesterskabet uden sættab i 2004. Titlen var Babos og Mladenovic' tredje grand slam-titel i damedouble som makkere, idet de også tidligere havde vundet French Open-titlen i 2019. Det var Kristina Mladenovic' sjette grand slam-titel i karrieren, idet hun tidligere også havde vundet French Open 2016 sammen med Caroline Garcia og mixed double-titlerne ved Wimbledon 2013 og Australian Open 2014 sammen med Daniel Nestor. Tímea Babos vandt sin tredje grand slam-titel.

Endelig blev mixed double-mesterskabet vundet af Barbora Krejčíková og Nikola Mektić, som i finalen besejrede Bethanie Mattek-Sands og Jamie Murray med 5-7, 6-4, [10-1], og som afsluttede kampen med at vinde de sidste otte point i træk. Krejčíková vandt titlen for andet år i træk, idet hun året før sejrede sammen med Rajeev Ram, som imidlertid ikke stillede op til sit titelforsvar, og dermed blev hun den første spiller, som forsvarede Australian Open-mesterskabet i mixed double, siden Jim Pugh vandt mesterskabet to år i træk i 1989 og 1990, og den første kvinde til at udføre den bedrift, siden hendes tidligere træner og mentor, Jana Novotná, gjorde det i 1988 og 1989. Det tjekkisk-kroatiske par spillede deres første turnering som makkere og turneringssejren var således også deres første som makkere. Sejren var Nikola Mektić' første grand slam-titel, idet hans indtil da bedste resultat på grand slam-niveau var, da han tabte mixed double-finalen ved US Open 2018 sammen med Alicja Rosolska. Barbora Krejčíková vandt sin fjerde grand slam-titel i karrieren, idet hun tidligere også havde vundet damedouble-titlerne ved French Open og Wimbledon i 2018. Bethanie Mattek-Sands og Jamie Murray var i deres tredje grand slam-finale i mixed double som makkere, men det var første gang, de endte finalen i taberens rolle.

Med 812.174 tilskuere i løbet af turneringen blev der sat ny tilskuerrekord for Australian Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2020 androg A$ 71.000.000, hvilket var en stigning på 13,6 % i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg A$ 65.692.000. Det betød, at der var afsat A$ 5.308.000 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Victoria Jiménez Kasintseva var den første spiller fra Andorra, der vandt en grand slam-titel.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2020
ATP Tour 2020